La Serie B 1993-1994 è stata la 62ª edizione del secondo livello del campionato italiano di calcio a girone unico, disputata tra il 29 agosto 1993 e il 5 giugno 1994 e conclusa con la vittoria della , al suo terzo titolo.

Capocannoniere del torneo è stato Massimo Agostini () con 18 reti.

Stagione

Antefatti
Nell'estate del 1993 scoppia il Caso Siracusa-Perugia, dove venne accertato il tentativo, riuscito, di condizionare le partite del Perugia da parte del patron umbro Luciano Gaucci. La giustizia sportiva seguì il suo corso, revocando la promozione al  e ammettendo al suo posto l', seconda classificata ex aequo nel girone B della Serie C1 1992-1993, e sconfitta proprio dai grifoni nello spareggio promozione.

Avvenimenti

È la  appena retrocessa, di Gabriel Batistuta e del patron Vittorio Cecchi Gori, a fare la differenza, vincendο il campionato, mettendo particolarmente in luce il giovane portiere Francesco Toldo (reduce da un'ottima stagione con il neopromosso ) e uscendo in parte dalla crisi nella quale era caduta.

Staccato di cinque punti il , che termina al secondo posto e torna in Serie A dopo due anni. Il  arriva terzo, con un punto di ritardo, ritornando in A dopo un solo anno, mentre il  e il  di Dario Hübner sono costrette a giocare uno spareggio, sul campo neutro di Cremona, per l'ultimo treno disponibile del quarto posto, valido per la promozione in massima serie: sono i veneti ad avere la meglio, vincendo per 2-1 e tornando in massima categoria dopo trentadue anni.

Resta fuori dai giochi per la promozione il neoretrocesso  del capocannoniere Massimo Agostini; la compagine marchigiana, tuttavia, sale alla ribalta al di fuori del torneo raggiungendo una storica finale di Coppa Italia.

Il  di un giovane Filippo Inzaghi riesce a mantenere la categoria, nonostante la crisi societaria. Salvezza ottenuta, nelle ultime giornate, anche dalle due neopromosse  e . A fondo classifica sono da registrare la retrocessione anticipata del , del  e del neopromosso Ravenna, queste ultime due incapaci di mantenere la categoria nonostante i loro prolifici attaccanti Enrico Chiesa e Christian Vieri (14 reti il primo, 12 il secondo).

 e , quest'ultimo alla prima stagione nel campionato cadetto, arrivano a pari punti, anche insieme al neoretrocesso  (partito da -3), ma salvo in virtù della classifica avulsa favorevole, quindi sono costrette a disputare uno spareggio per stabilire la quarta retrocessione nella Serie C1 1994-1995, il quinto in sei stagioni: la sfida, giocata sul campo neutro di Salerno, si risolve solo ai tiri di rigore, con la salvezza che va ai siciliani vincitori per 4-3. I toscani retrocedono in terza serie dopo un quindicennio trascorso tra A e B, ma la crisi societaria non consente loro l'iscrizione in Serie C1, costringendoli dunque a ripartire dal campionato di Eccellenza.

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie A 1994-1995.
      Retrocesso in Serie C1 1994-1995.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo a pari punti in zona promozione o retrocessioni fra una pluralità di squadre, si utilizza la classifica avulsa per determinare i due club fra cui disputare uno spareggio in campo neutro.
Note:
Il Pescara ha scontato 3 punti di penalizzazione.

Squadra campione

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Spareggio promozione 
Lo spareggio promozione si è reso necessario per l'arrivo a pari punti di Padova e Cesena. Lo spareggio si disputò, in gara unica, a Cremona il 15 giugno 1994.

Spareggio salvezza 
Lo spareggio salvezza si è reso necessario per l'arrivo a pari punti di tre squadre: Pescara, Acireale e Pisa. La classifica avulsa decretò la salvezza del Pescara. Si disputò così lo spareggio tra Acireale e Pisa, in gara unica, a Salerno il 14 giugno 1994.

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Primati stagionali 
 Maggior numero di vittorie: Fiorentina e Cesena (17)
 Minor numero di sconfitte: Fiorentina (5)
 Migliore attacco: Brescia (68 gol fatti)
 Miglior difesa: Fiorentina (19 gol subiti)
 Miglior differenza reti: Fiorentina (+34)
 Maggior numero di pareggi: Fidelis Andria (23)
 Minor numero di pareggi: Cesena (9)
 Maggior numero di sconfitte: Monza (20)
 Minor numero di vittorie: Monza (5)
 Peggiore attacco: Monza (27 gol fatti)
 Peggior difesa: Pescara (54 gol subiti)
 Peggior differenza reti: Monza (-20)

Individuali

Classifica marcatori

Note 

Calcio nel 1993
Calcio nel 1994
1993